Георгий Шлейфер:
 Шлейфер, Георгий Иванович (1828—1894) — военный инженер, вице-президент благотворительно-тюремного комитета (1885—1894).
 Шлейфер, Георгий Павлович (1855—1913) — архитектор, инженер, глава Городского Кредитного Общества.